CV-770

 CV-85

 CV-909 CV-913
 CV-901
 CV-910 CV-914
 CV-920
 CV-908 CV-940
 CV-945
 CV-940
 CV-95
 CV-940
 CV-941

 F-25
 F-24

 D-24

|}
|}

De autopista AP-7 (ook Autopista del Mediterráneo genoemd) is een Spaanse autosnelweg. De weg loopt langs de oostkust van Spanje, op enkele kilometers van de Middellandse Zee tussen La Jonquera (de Coll de Panissars) aan de Franse grens (A9) en Algeciras (Los Pastores). De E15 loopt over de gehele lengte mee met de AP-7. De weg volgt voor een groot deel de route van de vroegere Romeinse Via Augusta.

Plaatsen langs de AP-7

Secties

Zie ook
 Lijst van belangrijke wegen in Catalonië
 Tolwegen in Spanje

Autosnelweg in Spanje
Weg in Andalusië
Weg in Catalonië
Weg in Murcia
Weg in Valencia